Graziani ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Graziani (1839–1918), italienischer Archäologe
 Andrea Graziani (1865–1931), italienischer General
 Antonio Graziani (1930–2007), italienischer Politiker
 Antonio Maria Graziani (1537–1611), italienischer Bischof und Historiker
 Ariel Graziani (* 1971), ecuadorianischer Fußballspieler
 Augusto Graziani (1933–2014), italienischer Ökonom und Politiker
 Bettina Graziani († 2015), französisches Model
 Bonifazio Graziani (1604/05–1664), italienischer Komponist
 Carlo Graziani († 1787), italienischer Violoncellist und Komponist
 Carlo Alberto Graziani (* 1943), italienischer Jurist und Politiker
 Domenico Graziani (* 1944), italienischer Erzbischof

 Gabriele Graziani (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Gaspar Graziani (~1575–1630), Woiwode von Moldawien
 Giovanni Magherini Graziani (1852–1924), italienischer Kunst- und Lokalhistoriker
 Girolamo Graziani (1604–1675), italienischer Dichter
 Giulio Cesare Graziani (1915–1988), italienischer General und Pilot
 Guido Graziani (1896–1986), italienischer Basketball- und Baseballspieler
 Henri Graziani (* 1930), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Ivan Graziani (1945–1997), italienischer Liedermacher
 Lodovico Graziani (1820–1885), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Marco Graziani (* 1988), kroatischer Violinist
 Paul Graziani (* 1925), französischer Politiker
 Rodolfo Graziani (1882–1955), italienischer faschistischer General und Politiker
 Sergio Graziani (1930–2018), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Tony Graziani (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler
 Vincenzo Graziani (1836–1906), italienischer Opernsänger (Bariton)